Official PlayStation Magazine может ссылаться на один из нескольких журналов:

 Official U.S. PlayStation Magazine, американский журнал Зиффа Дэвиса
 PlayStation: The Official Magazine, американский журнал издательства Future Publishing
 PlayStation Official Magazine – Australia, австралийский журнал от Media Factory Pty. Ltd
 PlayStation Official Magazine – UK, британский журнал издательства Future Publishing
 Official PlayStation Magazine (Ирландия), ирландский журнал от TP Media